Stari Brod est un toponyme qui peut désigner :
Stari Brod, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Stari Brod, un village de Croatie situé dans la municipalité de Lekenik, comitat de Sisak-Moslavina.

Voir aussi 
Brod